Popis stanovništva u Hrvatskoj proveden je u ožujku 1991. godine, kao dio popisa stanovništva tadašnje SFR Jugoslavije. Hrvatska je tada imala 4.784.265 stanovnika, od čega je njih 2.597.205 živjelo u gradovima.

Popis stanovništva u Hrvatskoj je bio proveden u ožujku 1991. godine, kao dio popisa stanovništva SFR Jugoslavije. U Hrvatskoj je tada na teritoriju površine 56.594 km 2 živjelo 4.784.265 stanovnika, u 6.694 naselja.

Izvori